Hohenlimburg, stadsdeel van Hagen, een stad aan de oostkant van het Ruhrgebied, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Graafschap Limburg (Lenne)